Deichhausen ist der Name folgender Orte:
 Deichhausen (Delmenhorst), Ortsteil der Stadt Delmenhorst, Niedersachsen
 Büsumer Deichhausen, Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Wesselburener Deichhausen, Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Deichhaus
 Diekhusen-Fahrstedt
 Dykhausen
 Dykhusen